

Carriera
Comincia nell'Ostra Vetere nel 1989 in Eccellenza. Dopo aver allenato nel settore giovanile del Fano nel 1992 viene promosso in prima squadra in Serie C2.

Allena poi la  ottenendo una promozione in Serie C2. Con la  siede per la prima volta su una panchina di Serie C1 dopo aver ottenuto un'altra promozione.

La sua carriera prosegue sempre tra Serie C1 e Serie C2 allenando varie squadre tra cui , , Spezia e .

Nel 2012 diventa prima il vice-allenatore del Gubbio a fianco di Luigi Simoni e poi ne assume la guida venendo però esonerato dopo sole due giornate con due partite perse. Nell'ottobre 2013 riparte dall'Eccellenza venendo chiamato dalla Vigor Senigallia, che conduce alla salvezza diretta con una rosa molto giovane. A fine stagione si separa dal sodalizio senigalliese e fa ritorno al A.J. Fano per la stagione 2014-2015.
Dopo due secondi posti dietro Maceratese e  e la vittoria dei playoff nel 2016 che consente al Fano di essere ripescato in Lega Pro, il 13 luglio viene sostituito da Giovanni Cusatis..

Durante la stagione 2017-2018 viene chiamato a sostituire Alessandro Potenza sulla panchina della Recanatese.

Nel dicembre 2019 fa ritorno all'Alma Juventus Fano, formazione precipitata all'ultimo posto in classifica nel campionato di Serie C.. Dopo aver raggiunto la salvezza viene confermato per la stagione successiva ma il 2 novembre 2020 viee esonerato.

Il 25 gennaio 2022 subentra sulla panchina della Pistoiese, penultima nel girone B della serie C.

Statistiche da allenatore
Statistiche aggiornate al 2 febbraio 2022.

Palmarès

Allenatore

Competizioni nazionali

Vis Pesaro: 1993-1994

Spezia: 2004-2005

Note

Collegamenti esterni